72-й выпуск Гран-при Мигеля Индурайна — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанского муниципалитета Эстелья. Гонка прошла 3 апреля 2021 года в рамках ПроСерии UCI 2021. Победу в третий раз за свою карьеру одержал испанский велогонщик Алехандро Вальверде из Movistar Team.

Участники 
В гонке приняли участие 19 команд: 9 из категории UCI WorldTeam, 8 из категории UCI ProTeam и 2 из категории Continental. Общий стартлист составил 187 спортсменов, стартовали 127 велосипедистов, из которых закончили 95.

Маршрут

Ход гонки 
Дуэт Алехандро Вальверде и Луиса Леона Санчеса сформировался достаточно рано. Алексей Луценко долго держался в группе перед отрывом, но почувствовав силы, догнал пару лидеров. В какой-то момент на спуске с Erául он вырвался вперёд, но Вальверде на следующем подъёме на Ibarra выбил Санчеса, догнал Луценко и оставил его позади. Вальверде первым преодолел вершину, а затем в одиночестве совершил спуск к финишу.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 GP Miguel Indurain — результаты

Гран-при Мигеля Индурайна
2021 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2021 году
Апрель 2021 года